Адольф Готлиб:

 Готлиб, Адольф (1903—1974) — американский художник и скульптор.
 Готлиб, Адольф Давидович (1910—1973) — cоветский композитор.